Лесна́я куни́ца, или желтоду́шка () — вид млекопитающих из семейства куньих (Mustelidae). Обитает в Европе и западных частях Азии и населяет главным образом лесные местности. В отличие от своей родственницы каменной куницы, лесная куница избегает людских селений.

Описание 
Шерсть лесной куницы окрашена в каштановый или тёмно-коричневый цвет с желтоватым округлым горловым пятном, которое в отличие от пятна у каменной куницы не раздвоено. Зимний мех длинный и шелковистый, летом шерсть у лесной куницы короче и жёстче. Как у многих куниц тело лесной куницы продолговатое с относительно короткими лапками и волосяным покровом на ступнях. Хвост сравнительно длинный и пушистый и его функция заключается в сохранении равновесия при лазании и прыгании. На голове расположены треугольные, окаймлённые жёлтой полоской уши, нос в отличие от каменных куниц тёмный. Длина тела составляет от 45 до 58 см, длина хвоста — от 16 до 28 см, а вес — от 0,8 до 1,8 кг. Самцы в среднем на 30 % тяжелее самок.

Половой диморфизм слабо выражен. Самцы обладают большей физической силой, в частности, более развитой челюстной маскулатурой.

Бакулюм тонкий, но к концу изогнут кверху, образуя замкнутое кольцо на самом кончике. Что интересно, у молодых самцов до 7-8 месяцев кольца на бакулюме нет, но есть «вилка», как на бакулюме соболя. Средняя длина бакулюма у взрослых самцов различных подвидов — около 42,3 мм, у молодых — 37.

Линька происходит два раза в год: весной и осенью.

Распространение 
Лесные куницы распространены почти по всей Европе. Их ареал простирается от Британских островов (довольно большая популяция лесных куниц в Шотландии) до Западной Сибири (к востоку от Оби) и на юге от Средиземноморья до Кавказа (особенно многочисленна популяция лесных куниц на западе Кавказа) и Эльбруса. Их нет в Исландии и северной Скандинавии и на части Пиренейского полуострова. В России северная граница ареала лесной куницы в европейской части доходит до Кольского полуострова и побережья Белого моря, на Урале — по правому берегу Тавды, а в Сибири — около 60-65° с. ш. Сферой обитания этих животных являются леса, прежде всего лиственные и смешанные, а также хвойные леса (предпочитает ельники и елово-пихтовые леса, также водится в сосновых борах) и лесостепи. В горной местности встречается до высот, на которых ещё растут деревья, например, на Кавказе. Изредка куницы могут жить в лесополосах и болотах. Избегает открытых пространств, не живёт в населённых пунктах, однако известны редкие случаи обнаружения в них лесных куниц.

В местах пересечения куниц и соболей встречаются гибриды обеих видов — кидасы.

Образ жизни 

Лесные куницы в гораздо большей степени обитатели деревьев, чем другие виды куниц. Они умеют хорошо лазать и прыгать, при этом преодолевая расстояние до 4 метров. При лазании они в состоянии разворачивать свои ступни на 180°. Убежища создают на своей территории, преимущественно в дуплах, или же используют покинутые беличьи сооружения, а также гнёзда хищных птиц. В эти убежища они удаляются для отдыха и сна в дневное время, а в сумерках и ночью уходят на поиски добычи.

Лесные куницы — животные с выраженным территориальным поведением, маркирующие свою территорию с помощью секрета, выделяемого анальной железой. Они обороняют границы своего участка от однополых сородичей, но территории самцов и самок часто пересекаются. Размеры территорий сильно варьируют, хотя территории самцов всегда крупнее территорий самок, а на севере ареала территории больше, чем на юге (например, размер участка на Кольском полуострове — 50 км, в средней полосе России — 5-6 км², а на Кавказе — 1 км²; в целом на севере площадь участков составляет 3000-5000 га, а на юге — 500—1000 га). Кроме того, различия наблюдаются и в связи с временами года — зимой территории отдельных особей до 50 % меньше, чем летом.

Куница — сообразительное животное, обладающее хорошей памятью. Так, она способна запоминать места, где после удачной охоты были спрятаны остатки пищи.

Питание 
Лесные куницы всеядны, но предпочитают мелких млекопитающих (например, полёвок, мышей, бурундуков и белок), а также птиц и их яйца (в частности, куницы нападают в том числе и на глухарей и тетеревов) и заяц. Не брезгуют и пресмыкающимися, лягушками, улитками, насекомыми и падалью. Осенью частью их пищи могут быть фрукты, ягоды и орехи. Добычу лесная куница убивает укусом в затылок. Поздним летом и осенью она накапливает и складывает запасы пищи для холодного времени года.

Рацион незначительно различается по половому признаку. Самки чаще поедают мелких птиц, насекомых, землероек и растительную пищу. Кроме того, с севера ареала на юг возрастает доля не-мясной пищи в рационе.

Оптимальная суточная норма лесной куницы — 130—150 г пищи.

Размножение 
Спаривание у лесных куниц проходит в середине лета, но беременность из-за консервации семени в теле самки начинается намного позже и потомство появляется на свет лишь в апреле (длительность беременности от 236 до 275 дней). Их развитие схоже с развитием детёнышей каменной куницы. При рождении их длина составляет 10 см, вес — 30 грамм. В помёте от 2 до 6 детёныша (максимальное количество — 8), но наиболее часто рождается три детёныша. В течение первых восьми недель они остаются в родительском гнезде, а после начинают лазить вокруг него и обследовать местность. В возрасте около одного месяца, 32-36 дней, детёныши прозревают. По истечении шестнадцати недель они окончательно становятся самостоятельными, но иногда до следующей весны всё ещё сопровождают свою мать. На втором году жизни у лесных куниц наступает половая зрелость, хотя впервые спариваются они, как правило, на третьем году жизни. Продолжительность жизни в неволе составляет до шестнадцати лет, но в дикой природе лишь немногие лесные куницы становятся старше десяти лет.

Численность лесных куниц по годам изменяется незначительно.

Естественные враги 
К естественным врагам куницы относятся росомаха, лисица, беркут и орлан-белохвост, в местах совместного обитания с соболем конкурирует с последним.

Лесная куница и человек

Угрозы 
Ранее мех лесной куницы ценился намного больше меха каменной куницы. В частности, на Руси мех лесной кунице относился к т.н. «красной пушнине», отличавшейся красотой и дороговизной (помимо меха лесной куницы, к красной пушнине относился, например, мех выдры). В результате интенсивной охоты лесные куницы во многих областях стали редкими животными, хотя благодаря обширному ареалу в целом не считаются состоящими под угрозой исчезновения. Проблематичным является сокращение сферы обитания, так как лесным куницам нужны здоровые леса.

В СССР отстрел лесных куниц был разрешён только по лицензии.

В зоопарках 
Содержание лесной куницы в неволе — довольно непростая задача и поэтому в зоопарках этот вид можно увидеть не часто. Наиболее крупные популяции имеются в зоопарках городов Ханкенсбюттель и Иннсбрук. Кроме того, лесные куницы разводятся на зверофермах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Куница лесная
 О лесных куницах на сайте Ecosystema.Ru
 Описание вида на сайте Ferret.Ru 
 Лесная куница на сайте Zooclub.Ru

Куньи
Млекопитающие Евразии
Животные, описанные в 1758 году